Дивізія А 1935-36 — 24-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вдруге поспіль здобула Ріпенсія (Тімішоара).

Команди

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Після закінчення сезону клуб ЧФР Бухарест змінив назву на Рапід.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|}

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1935-36
Румунія
Румунія
1935 у румунському спорті
1936 у румунському спорті